Requiem () може значити:

Музика 

 Requiem — альбом американського гурту The Autumn Offering.
 Requiem — альбом шведського гурту Bathory.
 Requiem — альбом американського гурту Bracket.
 Requiem — альбом гурту The Confession.
 Requiem — альбом Карла Дженкінса.
 Requiem — альбом гітариста John 5.